Nazwa odnosi się do Marii z Nazaretu.

 Bogorodica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Bogorodica – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Gewgelija
 Dorkada (Bogorodica) – wieś w Grecji, w gminie Langadas

Zobacz też 
 Bogurodzica